Anand-Milind désigne un duo de compositeurs indiens de musiques de films consistant en Anand Chitragupth et son jeune frère Milind. Ils ont écrit la musique de plus de 200 films célèbres de Bollywood durant les années 1990 et sont les fils du célèbre compositeur Chitra Gupta.

C'est avec Ab Aayega Mazaa (1984) que commence leur carrière qui atteint rapidement un sommet avec Qayamat Se Qayamat Tak (1988), suivi de Baaghi: A Rebel for Love, Dil, Beta (1992), Dhak Dhak Karne Laga, Anjaam (1994), Bol Radha Bol, Raja Babu, Coolie No.1, Hero No.1, et Rakshak.

Anand-Milind ont contribué au lancement de la génération actuelle d'acteurs et actrices indiens (Aamir Khan, Juhi Chawla, Salman Khan, Naghma et Karishma Kapoor).

Récompenses
Filmfare Award - 1988 Qayamat Se Qayamat Tak

Discographie

Liens externes

 Biographie du père Chitra Gupta

Compositeur indien de musique de film
Duo musical indien